Municipio de Clara puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clara (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Clara (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.